Старовокза́льна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Старовокзальна вулиця — вулиця в місті Бориспіль, Київська область.
 Старовокзальна вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці